Гуанчжоу:

 Гуанчжоу — город субпровинциального значения Китайской Народной Республики, столица провинции Гуандун.
 Гуанчжоу Байюнь — главный аэропорт Гуанчжоу.
 «Гуанчжоу» — китайский футбольный клуб из города Гуанчжоу.
 «Гуанчжоу Сити» — китайский футбольный клуб из города Гуанчжоу.
 «Гуанчжоу Сунжи» — бывший китайский футбольный клуб из провинции Гуандун, город Шаогуань.
 «Гуанчжоу Лунг Лайонс» — китайский баскетбольный клуб из Гуанчжоу.